Howard County je název sedmi okresů ve Spojených státech amerických:
 Howard County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Howard County (Indiana) – okres státu Indiana
 Howard County (Iowa) – okres státu Iowa
 Howard County (Maryland) – okres státu Maryland
 Howard County (Missouri) – okres státu Missouri
 Howard County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Howard County (Texas) – okres státu Texas